Puren peut faire référence à :

Purén, une ville du Chili ;
 Puren, aujourd'hui Jin Youzhi (1918-2015), frère de Puyi, le dernier empereur de Chine.